Jean-Paul Frankeur (1945-2018), est un acteur français, fils de Paul Frankeur.
 Paul Frankeur (1905-1974), est un acteur français, père de Jean-Paul Frankeur.
Patronyme français